Веркоярви — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 221,1 метров над уровнем моря.

Форма озера округлая. Берега озера каменисто-песчаные.

С восточной стороны из озера вытекает ручей без названия, втекающий в озеро Гуйлли, из которого берёт начало река Комариная, впадающая в озеро Шаверы. Через последнее протекает река Лендерка.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Озеро расположено в 2,8 км от Российско-финляндской границы.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010939.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Лендерки
Озёра Муезерского района